Список самых высоких зданий Стамбула включает в себя крупнейшие здания города по данным Совета по высотным зданиям и городской среде и сайта Emporis.com. Наибольшая концентрация высотных зданий наблюдается в кварталах Левент (район Бешикташ) и  (район Сарыер), а также в районах Шишли и Аташехир.

Список

Галерея

Примечания

Ссылки 

 
Высотки